El Torneig de Stanford 2015, oficialment conegut com a Bank of the West Classic 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 9 d'agost de 2015 al Taube Tennis Center de Stanford, Califòrnia, Estats Units.

La tennista alemanya Angelique Kerber va guanyar el seu quart títol de l'any, tots de categoria Premier i en superfícies diferents.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015